een officieel document van een paus, vorst of universiteit: zie Bul (document)
een mannetjesdier:
een runderstier
een erg massief en breed paard
een mannetjesolifant
een mannetjeswalvis
enzovoorts
een harde plaatkoek, ongeveer als janhagel: Leiden is de stad van bul en bolussen
Bertus Bul, een oud-voetballer van Feyenoord